Dionne Quan – attrice e doppiatrice statunitense
 Jonathan Ke Quan – attore cinematografico statunitense
 Lín Quán – politico taiwanese
 Quan Huilin – sciatrice freestyle cinese
 Rich Homie Quan – rapper e cantante statunitense
 Sun Quan – imperatore cinese
 William Quan Judge – filosofo e scrittore irlandese naturalizzato statunitense
 Zhongli Quan – primo degli Otto Immortali